[
Лига Леумит 1984/1985 — 33-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1984/1985
Израиль
Израиль
Спорт в Израиле в 1984 году
1985 год в Израиле